Списък на детските ясли в Русе.

 Детска ясла 1, ул. „Червен“ 5
 Детска ясла 4, ж.к. ЦЮР, ул. „Муткурова“ 98
 Детска ясла 5, ж.к. „Локомотив“, ул. „П.Стрелковска“ 1
 Детска ясла 6, ж.к. „Чародейка-Юг“, ул. „Ради Иванов“ 1
 Детска ясла 8, ж.к. „Възраждане“, ул. „Неофит Рилски“ 68
 Детска ясла 9, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Ловеч“ 27
 Детска ясла 12, ж.к. „Здравец-Изток“, ул. „Киев“ 1
 Детска ясла 15, ж.к. „Здравец“, ул. „Околчица“ 4
 Детска ясла 16, ж.к. „Възраждане“, ул. „Неофит Рилски“ 2
 Детска ясла „Коко и Чоко“, ул. „Духовно възраждане“ 14, телефон 0877299112, 082820157

Източници 

 Образование в Русе

Списъци
Предучилищно образование в България